De  Royal Keerbergen Golfclub is een Belgische golfclub in Keerbergen in Vlaams-Brabant. Keerbergen ligt tussen Brussel, Leuven en Mechelen.

De baan
De 18 holesbaan ligt op een terrein van slechts 32 hectare. Het heeft een par van 70, en ligt langs het Meer van Keerbergen. 

Er zijn een putting green, een chipping green en een deels overdekte drivingrange.

Bekende (oud-)leden

 Kevin Hesbois
 Xavier Feyaerts

Zie ook
 Lijst van golfbanen in België

Externe links 
 Officiële website

Vlaamse golfclub
Golfbaan in Vlaams-Brabant
Keerbergen
Sportvereniging in Vlaams-Brabant